Rukai (volk), een inheemse bevolkingsgroep in Taiwan
 Rukai (taal), de Austronesische taal die door dit volk gesproken wordt